(ordre alphabétique)

 Eloy Cavazos (1950-),  matador mexicain ;
 Lauro Cavazos (1927-2022), homme politique américain ;
 Lumi Cavazos (1968-), actrice mexicaine ;
 Silverio Cavazos (1968 - 2010), homme politique mexicain.